Usbuntu est le nom donné aux clefs USB intégrant la distribution GNU/Linux Ubuntu. Le principal avantage de mettre un système d'exploitation sur une clé USB est la mobilité que cela apporte.
En effet, il est possible d'utiliser le système sur un ordinateur quel que soit le système d'exploitation installé.

Ce projet est abandonné mais est déplacé.
Il se nomme désormais LiLi Usb creator (version 2.0b) et est toujours développé par le même programmeur.

Utilisation 

L'utilisateur doit posséder un ordinateur capable de démarrer sur un périphérique USB. Une modification dans le BIOS est parfois nécessaire.

Après avoir inséré la clé usbuntu dans le port USB et démarré l'ordinateur, celui-ci va automatiquement lire la clé USB et afficher le menu de boot. Le choix de la langue s'opère par une pression sur la touche F2 du clavier.

Liens externes 
 LiLi USB creator
 uSbuntu Live Creator
 tout sur l'installation de Linux en mode persistant sur une clé USB
 un tutoriel pour réaliser soi-même l'opération
 script utilisable depuis usbuntu pour réaliser soi-même l'opération sans toucher à la ligne de commande
 How-to: Installing Ubuntu Linux on a usb pendrive
 Article rédigé par un membre du framablog (rattaché au réseau Framasoft) à propos de la framakey et de sa future association à uSbuntu Live Creator

Ubuntu